Brassat ist der Familienname folgender Personen:

 Rudolf Brassat (1905–1983), deutscher Kommunist und Widerstandskämpfer (KPD, SED)
 Wolfgang Brassat (* 1960), deutscher Kunsthistoriker und Hochschullehrer